Die 1. Lig  1984/85 war die 27. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 25. August 1984 mit dem Spiel Beşiktaş Istanbul gegen Boluspor, welches 2:0 ausging und endete am 2. Juni 1985. Vom 30. Dezember 1984 bis 20. Januar 1985 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Erster und somit türkischer Meister der Saison wurde Fenerbahçe Istanbul und holte damit den 12. Meisterschaftstitel der Vereinsgeschichte.

In dieser Saison stiegen mit Antalyaspor und Boluspor nur zwei Mannschaften ab, da in der nächsten Spielzeit mit 19. Mannschaften die Meisterschaft ausgetragen werden sollte.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1984/85 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die drei Zweitligameister Eskişehirspor, Malatyaspor und Altay Izmir. Während der Aufstieg für Malatyaspor die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte bedeutete, kehrte Eskişehirspor mit dem Aufstieg nach zwei Jahren in die 1. Lig zurück. Altay Izmir erreichte durch die Zweitligameisterschaft den direkten Wiederaufstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 
Aykut Yiğit von Sakaryaspor wurde mit 20 Toren Torschützenkönig der Saison 1984/85.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1984/85 auf angelfire.com englisch

1984/85
Fußballsaison 1984/85